Красевичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Красевичи — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Красевичи — деревня в Червенском районе Минской области.